

Населені пункти та їхні частини
 Солярня — село в гміні Берава Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Солярня — село в гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Солярня — частина села Орнонтовіце в гміні Орнонтовіце Міколовського повіту Сілезького воєводства

Примітки